Grafrath steht für

 Grafrath, Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Grafrath (Kottgeisering), Gemeindeteil von Kottgeisering, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Gráfrath, eine der Bezeichnungen für den Volksheiligen Rasso